Netta – rodzaj ptaka z podrodziny kaczek (Anatinae) w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej, Eurazji i Afryce.

Morfologia 
Długość ciała 48–58 cm, rozpiętość skrzydeł 84–90 cm (rufina); masa ciała samców 592–1420 g, samic 484–1400 g.

Systematyka

Etymologia 
 Netta:  nētta lub νησσα nēssa „kaczka”. W mitologii greckiej Nessa była jedną z Pieryd, która przegrawszy z muzami w konkursie śpiewu, została zmieniona w kaczkę.
 Callichen: gr. καλλος kallos „piękno”, od καλος kalos „piękny”; χην khēn, χηνος khēnos „gęś”. Gatunek typowy: Anas rufina Pallas, 1773.
 Mergoides: rodzaj Mergus Linnaeus, 1758; gr. -οιδης -oidēs „przypominający”. Gatunek typowy: Anas rufina Pallas, 1773.
 Metopiana (Metopias): epitet gatunkowy Anas metopias Pöppig, 1829; gr. μετωπιας metōpias „mieć wysokie czoło, z krzaczastymi brwiami”, od μετωπιον metōpion „czoło, brew”, od μετα meta „między”; ωψ ōps, ωπος ōpos „oko”. Gatunek typowy: Anas metopias Pöppig, 1829 (= Anas peposaca Vieillot, 1816).
 Phaeonetta: gr. φαιος phaios „ciemny, brązowy”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas erythrophthalma zu Wied, 1833.
 Phoeoaythia: gr. φαιος phaios „ciemny, brązowy”; rodzaj Aythya Boie, 1822. Nowa nazwa dla Phaeonetta.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Netta rufina (Pallas, 1773) – hełmiatka zwyczajna 
 Netta peposaca (Vieillot, 1816) – hełmiatka różowodzioba
 Netta erythrophthalma (zu Wied, 1833) – hełmiatka czerwonooka

Przypisy

Bibliografia 
 

Kaczkowate